A Botola 2018-19, também conhecida como Botola Maroc Telecom por motivos de patrocínio, é a 63ª temporada e a 8ª sob o seu novo formato da Liga Marroquina Pro, a principal liga profissional marroquina para clubes da associação de futebol, desde a sua criação em 1956. A temporada começou em 25 de agosto de 2018 e terminou em 15 de maio de 2019. IR Tanger entrou na temporada como campeão da temporada 2017-18 . MC Oujda e Youssoufia Berrechid entraram como as duas equipes promovidas do Botola 2 de 2017-18'.

 Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos dois colocados serão rebaixados à Botola 2. 

 Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play''.

Clubes

Promovidos e rebaixados

Tabela

RS Berkane:campeão da Taça do Trono 2018-19

Resultados

Artilheiros

principais artilheiros

Campeão

links Externos
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos